Nemes Milán Imre (Miskolc, 1996. szeptember 27. –) magyar labdarúgó, a Putnok VSE hátvédje.

Sikerei, díjai 
 Diósgyőri VTK:
 Magyar ligakupa: 2013-14

Jegyzetek

Források 

1996-ban született személyek
Miskolciak
Magyar labdarúgók
A DVTK labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek